Di seguito una lista di asteroidi dal numero 209001 al 210000 con data di scoperta e scopritore.

209001-209100 

|-
| 209001 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 209002 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 209003 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 209004 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 209005 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 209006 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 209007 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 209008 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 209009 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 209010 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 209011 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 209012 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 209013 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 209014 - ||  || 24 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 209015 - ||  || 4 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 209016 - ||  || 8 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 209017 - || 2003 DQ || 20 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 209018 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 209019 - ||  || 23 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 209020 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 209021 - ||  || 7 marzo 2003 || NEAT
|-
| 209022 - ||  || 7 marzo 2003 || NEAT
|-
| 209023 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 209024 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 209025 - ||  || 11 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 209026 - ||  || 25 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 209027 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 209028 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 209029 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 209030 - ||  || 25 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 209031 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 209032 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 209033 - ||  || 1 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 209034 - ||  || 25 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 209035 - ||  || 2 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 209036 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 209037 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 209038 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 209039 - ||  || 25 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 209040 - ||  || 25 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 209041 - ||  || 29 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 209042 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 209043 - ||  || 30 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 209044 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 209045 - ||  || 2 agosto 2003 || Broughton, J.
|-
| 209046 - || 2003 QP || 18 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 209047 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 209048 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 209049 - ||  || 20 agosto 2003 || Broughton, J.
|-
| 209050 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 209051 - ||  || 20 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 209052 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 209053 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 209054 Lombkató ||  || 23 agosto 2003 || Piszkesteto
|-
| 209055 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 209056 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 209057 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 209058 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 209059 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 209060 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 209061 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 209062 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 209063 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 209064 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 209065 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 209066 - ||  || 26 agosto 2003 || Klet
|-
| 209067 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 209068 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 209069 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 209070 - ||  || 28 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 209071 - ||  || 29 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 209072 - ||  || 31 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 209073 - ||  || 31 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 209074 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 209075 - ||  || 23 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 209076 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209077 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 209078 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209079 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209080 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209081 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209082 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209083 Rioja ||  || 17 settembre 2003 || Hormuth, F.
|-
| 209084 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209085 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209086 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209087 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209088 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209089 Csépevaléria ||  || 18 settembre 2003 || Sárneczky, K., Sipocz, B.
|-
| 209090 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 209091 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209092 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209093 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209094 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209095 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 209096 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209097 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209098 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 209099 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 209100 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|}

209101-209200 

|-
| 209101 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209102 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209103 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209104 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209105 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209106 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209107 Šafránek ||  || 16 settembre 2003 || KLENOT
|-
| 209108 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209109 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209110 - ||  || 21 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 209111 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209112 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209113 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 209114 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 209115 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 209116 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209117 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 209118 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209119 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209120 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209121 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 209122 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 209123 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209124 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 209125 - ||  || 20 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 209126 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209127 - ||  || 22 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 209128 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209129 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209130 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209131 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209132 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 209133 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 209134 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209135 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 209136 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 209137 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 209138 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209139 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209140 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 209141 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 209142 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 209143 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209144 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 209145 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209146 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 209147 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 209148 Dustindeford ||  || 27 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 209149 Chrismackenzie ||  || 29 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 209150 - ||  || 1 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 209151 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209152 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209153 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209154 - ||  || 17 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209155 - ||  || 20 ottobre 2003 || Ball, L.
|-
| 209156 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 209157 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 209158 - ||  || 23 ottobre 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 209159 - ||  || 16 ottobre 2003 || Crni Vrh
|-
| 209160 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 209161 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 209162 - ||  || 19 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 209163 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209164 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 209165 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 209166 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 209167 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209168 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209169 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209170 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 209171 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209172 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 209173 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209174 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209175 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209176 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 209177 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 209178 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209179 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209180 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209181 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209182 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209183 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209184 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 209185 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209186 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 209187 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209188 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209189 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209190 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209191 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209192 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209193 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209194 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209195 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209196 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209197 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209198 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209199 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209200 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|}

209201-209300 

|-
| 209201 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209202 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209203 - ||  || 28 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 209204 - ||  || 30 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209205 - ||  || 30 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209206 - ||  || 23 ottobre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 209207 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209208 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 209209 Ericmarsh ||  || 19 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 209210 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 209211 - ||  || 14 novembre 2003 || NEAT
|-
| 209212 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209213 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 209214 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 209215 - ||  || 21 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209216 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209217 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209218 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209219 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209220 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209221 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209222 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209223 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209224 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209225 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 209226 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209227 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209228 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209229 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209230 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 209231 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209232 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209233 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 209234 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 209235 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 209236 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209237 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209238 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209239 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209240 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209241 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209242 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209243 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209244 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209245 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209246 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209247 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209248 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209249 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 209250 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209251 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209252 - ||  || 23 novembre 2003 || CSS
|-
| 209253 - ||  || 23 novembre 2003 || CSS
|-
| 209254 - ||  || 24 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 209255 - ||  || 28 novembre 2003 || OAM
|-
| 209256 - ||  || 26 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209257 - ||  || 29 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209258 - ||  || 30 novembre 2003 || CSS
|-
| 209259 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209260 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209261 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209262 - ||  || 24 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209263 - ||  || 24 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209264 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 209265 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209266 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209267 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209268 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209269 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209270 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 209271 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 209272 - ||  || 15 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209273 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209274 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209275 - ||  || 16 dicembre 2003 || CSS
|-
| 209276 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209277 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209278 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 209279 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 209280 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209281 - ||  || 16 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 209282 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209283 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 209284 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209285 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209286 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209287 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209288 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209289 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209290 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209291 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209292 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209293 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209294 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209295 - ||  || 22 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209296 - ||  || 22 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209297 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209298 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209299 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209300 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|}

209301-209400 

|-
| 209301 - ||  || 25 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209302 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209303 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209304 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209305 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209306 - ||  || 16 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209307 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209308 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 209309 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 209310 - || 2004 AP || 12 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 209311 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 209312 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 209313 - ||  || 12 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 209314 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 209315 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 209316 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 209317 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 209318 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 209319 - ||  || 22 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 209320 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 209321 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 209322 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 209323 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 209324 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 209325 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 209326 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 209327 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 209328 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 209329 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 209330 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 209331 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 209332 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 209333 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 209334 - ||  || 16 gennaio 2004 || CSS
|-
| 209335 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 209336 - ||  || 9 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 209337 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 209338 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209339 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209340 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 209341 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209342 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 209343 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 209344 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209345 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209346 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 209347 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209348 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209349 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 209350 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209351 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209352 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209353 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 209354 - ||  || 20 febbraio 2004 || Ries, W.
|-
| 209355 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209356 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 209357 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 209358 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209359 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 209360 - ||  || 19 febbraio 2004 || Bickel, W.
|-
| 209361 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209362 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 209363 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 209364 - ||  || 29 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 209365 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 209366 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209367 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209368 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209369 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209370 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209371 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209372 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209373 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209374 Sabil ||  || 15 marzo 2004 || Ottmarsheim
|-
| 209375 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 209376 - ||  || 15 marzo 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 209377 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209378 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209379 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209380 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209381 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209382 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 209383 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209384 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209385 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209386 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 209387 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 209388 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 209389 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209390 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209391 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209392 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209393 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209394 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209395 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209396 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209397 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209398 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 209399 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209400 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|}

209401-209500 

|-
| 209401 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209402 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209403 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209404 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209405 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209406 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209407 - ||  || 17 marzo 2004 || Bickel, W.
|-
| 209408 - ||  || 20 marzo 2004 || Needville
|-
| 209409 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209410 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 209411 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 209412 - ||  || 16 marzo 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 209413 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209414 - ||  || 29 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209415 - ||  || 29 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209416 - ||  || 18 marzo 2004 || NEAT
|-
| 209417 - ||  || 30 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209418 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209419 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209420 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209421 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209422 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209423 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209424 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 209425 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209426 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209427 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209428 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209429 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209430 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209431 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209432 - ||  || 19 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209433 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209434 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209435 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209436 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209437 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209438 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209439 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209440 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209441 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209442 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209443 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209444 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209445 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209446 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 209447 - ||  || 27 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 209448 - ||  || 29 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209449 - ||  || 29 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209450 - ||  || 20 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 209451 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 209452 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 209453 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 209454 - ||  || 12 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209455 - ||  || 14 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209456 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 209457 - ||  || 12 aprile 2004 || CSS
|-
| 209458 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 209459 - ||  || 14 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209460 - ||  || 15 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209461 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209462 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209463 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209464 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209465 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209466 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209467 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209468 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209469 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209470 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209471 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209472 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209473 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 209474 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209475 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 209476 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209477 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209478 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209479 - ||  || 19 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 209480 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209481 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209482 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209483 - ||  || 22 aprile 2004 || CSS
|-
| 209484 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209485 - ||  || 24 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209486 - ||  || 23 aprile 2004 || CSS
|-
| 209487 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 209488 - ||  || 30 aprile 2004 || NEAT
|-
| 209489 - || 2004 JV || 10 maggio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 209490 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 209491 - ||  || 10 maggio 2004 || CSS
|-
| 209492 - ||  || 12 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 209493 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 209494 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 209495 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 209496 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 209497 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 209498 - ||  || 12 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 209499 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 209500 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|}

209501-209600 

|-
| 209501 - ||  || 12 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 209502 - ||  || 23 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 209503 - ||  || 23 maggio 2004 || CSS
|-
| 209504 - ||  || 11 giugno 2004 || NEAT
|-
| 209505 - ||  || 11 giugno 2004 || NEAT
|-
| 209506 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 209507 - ||  || 7 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 209508 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 209509 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 209510 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 209511 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 209512 - ||  || 5 settembre 2004 || Bickel, W.
|-
| 209513 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 209514 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 209515 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 209516 - ||  || 15 settembre 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 209517 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 209518 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 209519 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 209520 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209521 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 209522 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 209523 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 209524 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209525 - ||  || 5 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 209526 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 209527 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 209528 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 209529 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 209530 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 209531 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 209532 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 209533 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 209534 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 209535 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 209536 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 209537 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 209538 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 209539 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 209540 Siurana ||  || 23 ottobre 2004 || Manteca, J.
|-
| 209541 - ||  || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 209542 - ||  || 19 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 209543 - ||  || 20 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 209544 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 209545 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 209546 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209547 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209548 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209549 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 209550 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209551 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 209552 Isaacroberts ||  || 9 novembre 2004 || Progetto telescopio Faulkes
|-
| 209553 - ||  || 14 novembre 2004 || Ottmarsheim
|-
| 209554 - ||  || 12 novembre 2004 || CSS
|-
| 209555 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209556 - ||  || 17 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 209557 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 209558 - ||  || 1 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 209559 - ||  || 3 dicembre 2004 || Cordell-Lorenz
|-
| 209560 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209561 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209562 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209563 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209564 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209565 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209566 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209567 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209568 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209569 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209570 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209571 - ||  || 10 dicembre 2004 || Hormersdorf
|-
| 209572 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209573 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209574 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209575 - ||  || 2 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209576 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209577 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209578 - ||  || 11 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 209579 - ||  || 10 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 209580 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209581 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 209582 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209583 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209584 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209585 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209586 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209587 - ||  || 14 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 209588 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209589 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209590 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209591 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209592 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209593 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209594 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209595 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209596 - ||  || 14 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209597 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 209598 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 209599 - || 2004 YK || 17 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209600 - ||  || 16 dicembre 2004 || LONEOS
|}

209601-209700 

|-
| 209601 - ||  || 17 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209602 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209603 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209604 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209605 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209606 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209607 - ||  || 17 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 209608 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 209609 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 209610 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 209611 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 209612 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 209613 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 209614 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 209615 - ||  || 7 gennaio 2005 || Tenagra II
|-
| 209616 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 209617 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 209618 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 209619 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 209620 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 209621 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 209622 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 209623 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 209624 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 209625 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 209626 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 209627 - ||  || 11 gennaio 2005 || Great Shefford
|-
| 209628 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 209629 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 209630 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 209631 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 209632 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 209633 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 209634 - || 2005 BK || 16 gennaio 2005 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 209635 - ||  || 17 gennaio 2005 || Young, J. W.
|-
| 209636 - ||  || 17 gennaio 2005 || CSS
|-
| 209637 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 209638 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 209639 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 209640 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 209641 - ||  || 17 gennaio 2005 || CSS
|-
| 209642 - ||  || 17 gennaio 2005 || CSS
|-
| 209643 - ||  || 29 gennaio 2005 || Healy, D.
|-
| 209644 - || 2005 CR || 1 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 209645 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209646 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209647 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 209648 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 209649 - ||  || 1 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 209650 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209651 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209652 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209653 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209654 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 209655 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 209656 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 209657 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 209658 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209659 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209660 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209661 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 209662 - ||  || 4 febbraio 2005 || Bickel, W.
|-
| 209663 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209664 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209665 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209666 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 209667 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 209668 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 209669 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 209670 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 209671 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 209672 - ||  || 9 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 209673 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209674 - ||  || 9 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 209675 - ||  || 28 febbraio 2005 || Ory, M.
|-
| 209676 - || 2005 EC || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209677 - || 2005 EM || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209678 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209679 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209680 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209681 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 209682 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 209683 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 209684 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209685 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209686 - ||  || 3 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 209687 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 209688 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 209689 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 209690 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 209691 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 209692 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 209693 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 209694 - ||  || 3 marzo 2005 || Great Shefford
|-
| 209695 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209696 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 209697 - ||  || 7 marzo 2005 || Lowe, A.
|-
| 209698 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209699 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 209700 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|}

209701-209800 

|-
| 209701 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 209702 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209703 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209704 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209705 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209706 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 209707 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209708 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209709 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209710 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209711 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 209712 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 209713 - ||  || 11 marzo 2005 || Lowe, A.
|-
| 209714 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 209715 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 209716 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209717 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 209718 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 209719 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209720 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209721 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 209722 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 209723 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209724 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209725 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209726 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209727 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209728 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209729 - ||  || 9 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 209730 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209731 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209732 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209733 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209734 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209735 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209736 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209737 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209738 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209739 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209740 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 209741 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 209742 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209743 - ||  || 11 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 209744 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209745 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209746 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209747 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209748 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 209749 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 209750 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209751 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209752 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209753 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 209754 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 209755 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209756 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209757 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|-
| 209758 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 209759 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209760 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209761 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209762 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209763 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 209764 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209765 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209766 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 209767 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 209768 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209769 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 209770 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 209771 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 209772 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 209773 - ||  || 11 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 209774 - ||  || 12 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 209775 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 209776 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 209777 - ||  || 31 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 209778 - ||  || 2 aprile 2005 || Ottmarsheim
|-
| 209779 - ||  || 1 aprile 2005 || CSS
|-
| 209780 - ||  || 1 aprile 2005 || CSS
|-
| 209781 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209782 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209783 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 209784 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 209785 - ||  || 1 aprile 2005 || Broughton, J.
|-
| 209786 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209787 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 209788 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 209789 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 209790 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 209791 Tokaj ||  || 1 aprile 2005 || Sárneczky, K.
|-
| 209792 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209793 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209794 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209795 - ||  || 6 aprile 2005 || Lowe, A.
|-
| 209796 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209797 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209798 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209799 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209800 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

209801-209900 

|-
| 209801 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209802 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 209803 - ||  || 6 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 209804 - ||  || 6 aprile 2005 || Jarnac
|-
| 209805 - ||  || 8 aprile 2005 || Needville
|-
| 209806 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 209807 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209808 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209809 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209810 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 209811 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 209812 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 209813 - ||  || 7 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 209814 - ||  || 7 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209815 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 209816 - ||  || 5 aprile 2005 || CSS
|-
| 209817 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209818 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209819 - ||  || 8 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 209820 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 209821 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209822 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209823 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209824 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209825 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209826 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209827 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209828 - ||  || 12 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 209829 - ||  || 13 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 209830 - ||  || 13 aprile 2005 || CSS
|-
| 209831 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209832 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209833 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209834 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209835 - ||  || 13 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 209836 - ||  || 13 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209837 - ||  || 8 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 209838 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209839 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209840 - ||  || 13 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 209841 - ||  || 10 aprile 2005 || CSS
|-
| 209842 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209843 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209844 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209845 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209846 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209847 - ||  || 9 aprile 2005 || CSS
|-
| 209848 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209849 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 209850 - || 2005 JJ || 1 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 209851 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 209852 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 209853 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 209854 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 209855 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 209856 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 209857 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 209858 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 209859 - ||  || 4 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 209860 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 209861 - ||  || 4 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 209862 - ||  || 5 maggio 2005 || NEAT
|-
| 209863 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 209864 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 209865 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 209866 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 209867 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209868 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 209869 - ||  || 6 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 209870 - ||  || 6 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 209871 - ||  || 6 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 209872 - ||  || 10 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 209873 - ||  || 6 maggio 2005 || CSS
|-
| 209874 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 209875 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 209876 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 209877 - ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209878 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209879 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 209880 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 209881 - ||  || 6 maggio 2005 || CSS
|-
| 209882 - ||  || 9 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 209883 - ||  || 10 maggio 2005 || Buie, M. W.
|-
| 209884 - ||  || 11 maggio 2005 || CSS
|-
| 209885 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209886 - ||  || 16 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209887 - ||  || 1 giugno 2005 || Broughton, J.
|-
| 209888 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 209889 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 209890 - ||  || 3 giugno 2005 || CSS
|-
| 209891 - ||  || 3 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 209892 - ||  || 5 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 209893 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 209894 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 209895 - ||  || 12 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 209896 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 209897 - ||  || 29 giugno 2005 || LONEOS
|-
| 209898 - ||  || 30 giugno 2005 || CSS
|-
| 209899 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 209900 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|}

209901-210000 

|-
| 209901 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 209902 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 209903 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 209904 - || 2005 NK || 1 luglio 2005 || CSS
|-
| 209905 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 209906 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 209907 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209908 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 209909 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 209910 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 209911 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 209912 - ||  || 11 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 209913 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 209914 - ||  || 9 luglio 2005 || CSS
|-
| 209915 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 209916 - ||  || 10 agosto 2005 || Broughton, J.
|-
| 209917 - ||  || 27 agosto 2005 || Healy, D.
|-
| 209918 - ||  || 28 agosto 2005 || Healy, D.
|-
| 209919 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 209920 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 209921 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 209922 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 209923 - ||  || 24 ottobre 2005 || Tholen, D. J.
|-
| 209924 - ||  || 22 novembre 2005 || NEAT
|-
| 209925 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 209926 - || 2005 XE || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 209927 - ||  || 23 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 209928 - ||  || 24 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 209929 - ||  || 30 dicembre 2005 || CSS
|-
| 209930 - || 2006 BQ || 20 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 209931 - ||  || 20 gennaio 2006 || CSS
|-
| 209932 - ||  || 21 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 209933 - ||  || 24 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 209934 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 209935 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 209936 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209937 - ||  || 22 febbraio 2006 || CSS
|-
| 209938 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 209939 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 209940 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 209941 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 209942 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 209943 - ||  || 20 febbraio 2006 || CSS
|-
| 209944 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209945 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 209946 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 209947 - ||  || 2 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209948 - ||  || 21 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209949 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 209950 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 209951 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209952 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209953 - ||  || 24 marzo 2006 || LINEAR
|-
| 209954 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209955 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209956 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209957 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209958 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209959 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209960 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209961 - ||  || 6 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209962 - ||  || 7 aprile 2006 || CSS
|-
| 209963 - ||  || 7 aprile 2006 || CSS
|-
| 209964 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209965 - ||  || 9 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 209966 - ||  || 7 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209967 - || 2006 HU || 18 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209968 - ||  || 18 aprile 2006 || LONEOS
|-
| 209969 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209970 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209971 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209972 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209973 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209974 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209975 - ||  || 19 aprile 2006 || NEAT
|-
| 209976 - ||  || 21 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209977 - ||  || 23 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 209978 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209979 - ||  || 24 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 209980 - ||  || 21 aprile 2006 || CSS
|-
| 209981 - ||  || 23 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 209982 - ||  || 24 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 209983 - ||  || 28 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 209984 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209985 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209986 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209987 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209988 - ||  || 27 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209989 - ||  || 29 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209990 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209991 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209992 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209993 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 209994 - || 2006 JL || 1 maggio 2006 || Broughton, J.
|-
| 209995 - ||  || 1 maggio 2006 || LINEAR
|-
| 209996 - ||  || 1 maggio 2006 || LINEAR
|-
| 209997 - ||  || 2 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 209998 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 209999 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 210000 - ||  || 2 maggio 2006 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0209001